ENAC o ENaC  puede estar referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Acreditaciones 
 Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) (España), único organismo español dotado de potestad pública para otorgar acreditaciones, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Europeo (CE) n.º 765/2008.

Aviación 
 ENAC (Italia), también conocido como 'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile', autoridad italiana de reglamentación técnica, certificación y vigilancia, del sector de la aviación civil.
 ENAC Fundación,  promover las actividades científicas de interés general, en aviación, aeronáutica y aeroespacial.
 ENAC (Francia), también conocido como 'École nationale de l'aviation civile', Escuela Nacional de la Aviación Civil francesa.
 ENAC Alumni, también conocido como INGENAC, asociación de alumnos (organización sin ánimo de lucro) fundada en 1987 y registrada en Toulouse, Francia.

Miscelánea 
 ENaC, por la abreviatura en inglés de 'Epithelial Sodium Channel (ENaC), en español: 'Canal de sodio epitelial'.
 ENAC, Centro de formación técnica en Chile.